Powerslide (englisch, etwa Kraftgleiten) steht für:
 ein allein mit der Motorleistung induziertes Driften bei einem Kraftfahrzeug, siehe Fahrtechnik#Driften
 powerslide Magazin, ein zweimonatliches Motorsportmagazin für den Historischen Motorsport
 Motorsport aktuell, ein Motorsportmagazin, das als Monatsheft Powerslide gegründet wurde
 eine Bremsmethode  beim Inlineskaten, siehe Inlineskaten#Der Powerslide